Са́нкции в связи́ с уничтожением Турцией российского Су-24 — ограничительные политические, экономические и военные меры, введённые Россией в отношении Турции в ответ на уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией 24 ноября 2015 года.

Предыстория 
Российский бомбардировщик Су-24, совершавший вылет с военной базы «Хмеймим» в Сирии в 30 километрах от границы с Турцией, был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем F-16.

Власти Турции заявили, что самолет нарушил воздушное пространство  страны. В Москве это опровергли и заявили, что турецкий F-16 вторгся  в воздушное пространство Сирии.

Российские власти заявили о подготовке санкций в отношении Турции в связи с уничтожением Су-24.

Санкции против Турции 
В соответствии с Указом Президента РФ от 28.11.2015 N 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики (ред.от 25.07.2019)» 30 ноября 2015 года  российское правительство опубликовало список экономических мер по отношению к Турции.

 Приостановлена  деятельность  Смешанной  межправительственной  Российско-Турецкой  комиссии  по торгово-экономическому сотрудничеству; 02 августа 2016 года деятельность Смешанной  межправительственной  Российско-Турецкой  комиссии  по торгово-экономическому сотрудничеству возобновлена;
 Приостановлен переговорный процесс с Турецкой Стороной по проекту Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о торговле услугами и инвестициями, проекту Среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики на 2016—2019 годы; 2 августа 2016 года переговорный процесс возобновлён, о чём было направлено соответствующее уведомление.
 Запрещены чартерные перевозки между Россией и Турцией с 1 декабря 2015 года; С 30 июня 2016 года снято ограничение туроператорам и турагентам предоставлять туристическую путёвку, предусматривающее посещение Турецкой Республики;
 Ограничено право турецких перевозчиков в осуществление двусторонних автомобильных перевозок, до 2000 единиц;
 Отменён безвизовый режим; После убийства Карлова (19 декабря 2016), Россия заморозила переговоры по отмене виз для граждан Турции;
 Введён запрет  найма турецких рабочих с 1 января 2016 года;
 Запрещён ввоз ряда продовольственных товаров из Турции с 1 января 2016 года; С 20 октября 2016 допущено к ввозу следующие продукты: апельсины, мандарины, сливы и персики; С 18 марта 2017 допущено к ввозу следующие продукты: гвоздики свежие; лук репчатый и лук шалот, свежий или охлаждённый; капуста цветная и брокколи, свежие или охлажденные; жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром; соль (включая соль столовую и денатурированную). С 10 июня 2017 допущено к ввозу следующие продукты: части тушек и субпродукты кур домашних, части тушек и субпродукты индеек, огурцы, виноград, яблоки, груши, земляника и клубника;
    
 Запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории России. В перечень вошли организации в сфере: строительство зданий, инженерных сооружений и строительные специализированные работы; деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обработка древесины. На 31 декабря 2016 70 организаций исключены из данного запрета. 31 мая 2017 года Указом Президента РФ данная санкция отменена.

Последствия санкций

Для Турции 
Турецкие граждане при въезде в Россию отправляются обратно на родину.
 Ростуризм исключил из федерального реестра 19 туристических компаний, связанных с турецким бизнесом.
 Анкара пытается перенаправить свой экспорт в Кению, Нигерию и другие африканские страны, чтобы сократить убытки от российских санкций.
 Иран запретил реэкспорт турецких товаров в Россию со своей территории.
Абхазия присоединилась к российским санкциям против Анкары. Приняты следующие меры: не допустить работы турецких организаций по проектам госзаказа Абхазии за российские деньги; ограничить деятельность некоммерческих организаций, находящихся под юрисдикцией Турции.

 Более 1300 гостиниц выставлено на продажу в Турции в связи с проблемами в туриндустрии страны. Ситуацию усугубили санкции, введенные РФ после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским самолетом.

Для России 
 В начале декабря 2015 года в Казанском федеральном университете был закрыт Центр изучения Турции.
Субъекты Российской Федерации: Башкирия, Тува, Алтай и Хакасия вышли из организации ТюрКСОЙ.
 Город Набережные Челны прекратил всякие контакты с турецким городом-побратимом Казаном.
 Турция прекратила поставки запчастей для компании Sollers.
 С 31 января 2016 года перевозки по территории Турции российским транспортом невозможны..
 Наложен негласный запрет на ввоз в Россию тканей и текстильной продукции из Турции.

Результат 
27 июня 2016 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании Президенту России Владимиру Путину принёс свои извинения за сбитый бомбардировщик Су-24, выразил соболезнования родственникам погибшего пилота, а также заявил о судебном расследовании против боевика, связанного со смертью российского пилота. В послании отмечается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. 

28 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция готова возместить России ущерб за уничтожение турецкими ВВС российского Су-24.

Таким образом, на 25 июля 2019 года санкции с Турции сняты частично. Действуют запреты в отношении ввоза томатов на территорию России, безвизового режима для граждан Турции (за исключением лиц имеющие служебные и специальные паспорта), сохранение повышенного контроля за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ и сохранения усиленного портового контроля, а также контроля по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне.

Примечания 

Уничтожение российского Су-24 в Сирии
Декабрь 2015 года
Российско-турецкие отношения
Россия
2010-е годы в России
2015 год в политике России